French Open 2014 – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów singlowych mężczyzn, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania odbywały się w dniach 20–24 maja na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowani

Drabinka

Faza główna

Pula nagród

Bibliografia 
 

French Open 2014
French Open – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn